Батько-засновник (Азімов)
 Батько-засновник (Сімак)